777 може да се отнася за:

 777 година от новата ера
 777 година преди новата ера
 777, число
 777 Гутемберга, астероид
 NGC 777, галактика